Браунсвил има више значења:
 Браунсвил (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Браунсвил (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Браунсвил (Луизијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Браунсвил (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Браунсвил (Охајо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Браунсвил (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Браунсвил (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Браунсвил (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Браунсвил (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Браунсвил (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Браунсвил (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Браунсвил (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Brownsville, Galeana
 Brownsville, Jesús María